Те́йлор Ши́ллинг (; род. 27 июля 1984 года, Бостон) — американская актриса. Шиллинг сыграла главную роль в недолго просуществовавшем сериале NBC «Милосердие» (2009—2010), а после снялась в фильмах «Атлант расправил плечи: Часть 1» (2011) и «Счастливчик» (2012). Наибольшей известности Шиллинг добилась благодаря роли Пайпер Чепмен в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона» (2013—2019), за которую она в 2014 году номинировалась на премию «Эмми», а также в 2014 и 2015 годах на премию «Золотой глобус».

Биография 
Шиллинг родилась в Бостоне, штат Массачусетс, где и начала свою актёрскую карьеру в местных постановках, таких как «Скрипач на крыше». В 2002 году Шиллинг окончила Вэйландскую среднюю школу, а в 2006 году получила степень бакалавра искусств в университете Фордхэма. Затем она обучалась актёрскому мастерству в Нью-Йоркском университете, а в 2007 году дебютировала на экране с небольшой роли в независимом фильме «Тёмная история».

В 2009 году Шиллинг смогла получить ведущую роль в медицинской драме NBC «Милосердие», удивив продюсеров на кастинге своим диапазоном игры. В тот момент она работала няней на Манхэттене. Шоу не имело успеха и было закрыто весной 2010 года. Шиллинг, однако, вскоре получила главную женскую роль в фильме «Счастливчик», экранизации очередного романа Николаса Спаркса. Она также сыграла главную роль в фильме 2011 года «Атлант расправил плечи: Часть 1», а затем кратко появилась в «Операция «Арго»» в роли жены главного героя.

В 2012 году Шиллинг получила главную роль в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона». Она играет роль антигероини Пайпер Чепмен, бисексуальной женщины, которая садится в тюрьму после того, как её бывшая любовница, занимающаяся контрабандой наркотиков, сдала её властям. Шиллинг получила эту роль обойдя ряд других крупных актрис. Эта роль принесла ей похвалу от критиков и номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма в 2014 году. Тем не менее на «Эмми» Шиллинг номинировалась как «Лучшая актриса в комедийном сериале».

Личная жизнь 
30 июня 2020 года Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут, рассказав на своей странице в социальной сети об отношениях с художницей Эмили Ритц. Пара находится в отношениях более года.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Вэйленда
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Фордемского университета
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США